ISO 3166 je mednarodni standard ISO za geografsko kodiranje imen držav ter njihovih odvisnih področij.

ISO 3166-1 je bil objavljen leta 1974 in obsega dvoznakovne in troznakovne črkovne ter troznakovne številčne kode držav, navedene v spodnji tabeli. Slovenski prevod standarda SIST ISO 3166 je prvič izšel leta 1996, v pripravi pa je nov prevod standarda, ki bo upošteval številne spremembe uradnih kratkih in uradnih polnih imen držav, do katerih je prišlo po prvi slovenski izdaji standarda. V standardu so navedana tista uradna kratka in uradna polna imena držav, kakršna posamezne države oziroma ozemlja prijavljajo Organizaciji združenih narodov v svojem, angleškem in francoskem jeziku, druge članice OZN pa so jih dolžne spoštovati.

Zunanje povezave 
 Spletna stran ISO
 Kode držav 
 Kode držav

003166
Seznami držav